IF Skarp é um clube de futebol da Noruega fundado em 30 de junho de 1919. Sua sede fica em Tromsø.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1919
Clubes de futebol da Noruega